Fogdtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fogdtjärnen, Jämtland, sjö i Östersunds kommun, 
Fogdtjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (6,55 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn